Maria Josepha (auch Maria Josefa) ist ein weiblicher Doppelvorname. Er vereint die Namen der beiden Eltern von Jesus von Nazaret, wobei der zweite Name, der des Vaters, ebenfalls eine weibliche Form annimmt. Diese Namenskombination findet sich vor allem im europäischen Hochadel vergangener Jahrhunderte.

Namensträgerinnen  
 Maria Josepha von Bayern (1739–1767), Tochter von Kaiser Karl VII., Gemahlin von Kaiser Joseph II.

 Maria Josepha von Portugal (1857–1943), Tochter von König Michael I. von Portugal, Gemahlin von Herzog Carl Theodor in Bayern

 Maria Josefa von Harrach (1727–1788), Fürstin von Liechtenstein
 Maria Josefa Carmela von Spanien (1744–1801), Prinzessin von Neapel und Sizilien, später Infantin von Spanien
 Maria Josepha von Savoyen (1753–1810), Prinzessin aus dem Hause Savoyen, durch Heirat Gräfin der Provence
 Maria Josepha Hermengilde Esterházy de Galantha (1768–1845), Prinzessin aus dem Hause Liechtenstein, durch Heirat Fürstin von Esterházy, Förderin von Joseph Haydn
 Maria Anna Josepha Augusta von Bayern (1734–1776), Gemahlin von Ludwig Georg Simpers von Baden-Baden, siehe Maria Anna von Bayern (1734–1776)

Weiblicher Vorname
Doppelname (Vorname)